Henrique puede referirse a:

 Henrique Adriano Buss (n. 1986),  futbolista brasileño;
 Henrique Almeida (n. 1991), futbolista brasileño.
 Carlos Henrique (n. 1983), futbolista brasileño.

Nombres masculinos